Jean Bérain désigne les personnes suivantes :
 Jean Bérain père (1640-1711), peintre et décorateur de théâtre de Louis XIV
 Jean Bérain fils (1674-1726), peintre, graveur et décorateur de théâtre